Hillman peut désigner :
 Hillman, une ancienne marque automobile britannique ;
 site Hillman, poste de commandement allemand construit durant la Seconde Guerre mondiale et situé en Normandie.

Patronyme 
 Chris Hillman (1944-), chanteur, guitariste et compositeur américain de country rock ;
 James Hillman (1926-2011), psychologue analyste américain ;
 Harry Livingston Hillman Jr. (1881-1945), athlète américain triple champion olympique ;
 Trey Hillman (1963-), joueur américain de baseball, devenu manager des Royals de Kansas City ;
 Bones Hillman (1958-2020) de son vrai nom Wayne Stevens, bassiste néo-zélandais ;
 John Wesley Hillman (1832–1915), explorateur et prospecteur américain pendant la ruée vers l'or en Californie ;
 Laura Hillman (1923-2020), survivante de la Shoah ;
 Ronnie Hillman (1991-2022), joueur américain de football américain.

Toponyme 
 Hillman, une ville américaine dans le Minnesota.

Patronyme anglais
Homonymie de patronyme
Patronyme juif